Арун:

  — район в графстве Западный Суссекс, Англия.
  — река в Англии.
 Арун — река в Непале и Китае.
 Арун — центр эвенкийской культуры в Улан-Удэ.
 Арун-Ци — хошун городского округа Хулун-Буир, который находится на северо-востоке автономного района Внутренняя Монголия (КНР).
 Ват Арун — буддийский храм в Бангкоке, Таиланд.
 Арун Прасад, Сабраманиан (род. 1988) — индийский шахматист, гроссмейстер.